Les mots mauritanicus, mauritanica et mauritanicum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de Maurétanie ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales découvertes ou décrites en Afrique du Nord (pas nécessairement en Mauritanie).
 Homo mauritanicus, notamment, est une espèce humaine éteinte, décrite en 1955 sur la base de fossiles trouvés dans la région d'Oran (Algérie).
 Pour d'autres espèces portant l'une de ces épithètes, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique